Gołaszyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Gołaszyn, village du powiat d'Oborniki, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Gołaszyn, village du powiat de Rawicz, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Gołaszyn, village de la voïvodie de Lublin ;
 Gołaszyn, village de la voïvodie de Lubusz.